Hôtel Astor peut désigner :

États-Unis
 Astor House à Golden (Colorado), ouvert en 1867.
 Astor on the Lake à Milwaukee (Wisconsin), ouvert en 1920.
 Astor House à New York, ouvert en 1836 et démoli en 1926.
 Hôtel Astor à New York, ouvert en 1904 et démoli en 1967.
 Hôtel Astor à Miami (Floride), ouvert en 1936.

France
Maison Astor à Paris, ouvert en 1907.

Chine
 Hôtel Astor à Tianjin (Chine), ouvert en 1863.
 Hôtel Astor à Shanghai (Chine), ouvert en 1846.

Voir aussi